Según la legislación sobre organización territorial de la República de Moldavia, dos o más pueblos de un mismo distrito u otra subdivisión de primer nivel pueden formar una comuna. En sentido más amplio, también se utiliza este término para referirse a los pueblos que tienen autogobierno sin agruparse con otros pueblos.

La comuna es una unidad de gobierno local rural similar a los antiguos selsoviet de la Unión Soviética. Funcionan de forma equivalente a los consejos rurales de la vecina Ucrania, abarcando el territorio que dentro de un raión no cubren las ciudades subdistritales. No obstante, etimológicamente recogen su nombre de las comunas de Rumania.

En Moldavia existe un total de 914 comunas, de los cuales 411 son grupos de pueblos y el resto son pueblos con autogobierno propio. Transnistria controla 69 comunas, de las cuales 36 están formadas por varios pueblos.

Lista de comunas con varios pueblos 
A continuación se muestra una lista completa de las comunas moldavas formadas por grupos de localidades, ordenadas por la subdivisión de primer nivel a la cual pertenecen, e incluyendo la cantidad y los nombres de los pueblos que las componen, más la población en los censos moldavos de 2004 y 2014. En las comunas de Transnistria no hay datos de población oficialmente por no estar bajo control efectivo de la República de Moldavia.

|}

Lista de pueblos-comuna 
Anenii Noi
Bulboaca, Cobusca Nouă, Delacău, Floreni, Gura Bâcului, Hîrbovăț, Maximovca, Mereni, Merenii Noi, Puhăceni, Roșcani, Speia, Șerpeni, Varnița

Basarabeasca
Abaclia, Bașcalia, Carabetovca, Iordanovca, Sadaclia

Briceni
Balasinești, Beleavinți, Bulboaca, Caracușenii Vechi, Corjeuți, Coteala, Cotiujeni, Criva, Drepcăuți, Grimăncăuți, Halahora de Sus, Hlina, Pererîta, Slobozia-Șirăuți, Șirăuți, Tabani, Tețcani, Trebisăuți

Cahul
Alexanderfeld, Alexandru Ioan Cuza, Andrușul de Jos, Andrușul de Sus, Badicul Moldovenesc, Baurci-Moldoveni, Borceag, Brînza, Cîșlița-Prut, Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, Huluboaia, Iujnoe, Lopățica, Lucești, Roșu, Slobozia Mare, Taraclia de Salcie, Tartaul de Salcie, Tătărești, Vadul lui Isac, Văleni

Cantemir
Capaclia, Cîrpești, Cociulia, Coștangalia, Haragîș, Lărguța, Porumbești, Stoianovca, Șamalia, Tartaul, Vișniovca

Călărași
Bravicea, Căbăiești, Frumoasa, Hirova, Hoginești, Horodiște, Meleșeni, Nișcani, Păulești, Peticeni, Pitușca, Pîrjolteni, Rădeni, Sadova, Telemeuți, Vălcineț, Vărzăreștii Noi

Căușeni
Chircăiești, Ciuflești, Cîrnățeni, Copanca, Cremenciug, Gîsca, Grigorievca, Hagimus, Opaci, Plop-Știubei, Săiți, Sălcuța, Taraclia, Tănătari, Tocuz, Ursoaia

Cimișlia
Batîr, Cenac, Ciucur-Mingir, Gura Galbenei, Ivanovca Nouă, Mihailovca, Sagaidac, Satul Nou, Selemet, Suric, Topala, Troițcoe, Valea Perjei

Criuleni
Cimișeni, Corjova, Coșernița, Cruglic, Dubăsarii Vechi, Ișnovăț, Izbiște, Jevreni, Mașcăuți, Măgdăcești, Onițcani, Rîșcova, Slobozia-Dușca, Zăicana

Dondușeni
Arionești, Baraboi, Briceni, Cernoleuca, Climăuți, Corbu, Crișcăuți, Dondușeni (Dondoșani), Horodiște (Horodiștea), Pivniceni, Plop (Plopi), Pocrovca, Rediul Mare, Scăieni (Scăienii de Sus), Țaul

Drochia
Antoneuca (Antoneni), Chetrosu, Dominteni, Drochia (Drochia sat), Gribova (Nădușita, Nădușița), Hăsnășenii Mari, Maramonovca (Moara Nouă), Miciurin (Ghica-Vodă), Mîndîc, Moara de Piatră, Nicoreni (Nicorești), Ochiul Alb, Popeștii de Jos, Popeștii de Sus, Sofia, Țarigrad, Zgurița

Dubăsari
Doroțcaia, Holercani, Marcăuți (Mărcăuți), Molovata, Oxentea (Oxintea), Pîrîta, Ustia

Edineț
Alexeevca (Alexeni), Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Brînzeni, Cepeleuți, Chetroșica Nouă, Corpaci, Fetești, Gașpar, Goleni, Gordinești, Hancăuți (Hâncăuți), Hlinaia (Glina-Mare), Lopatnic, Stolniceni, Șofrîncani, Terebna, Tîrnova, Trinca, Viișoara

Fălești
Bocani, Catranîc, Călinești, Glinjeni, Hîncești, Ilenuța, Izvoare, Mărăndeni, Musteața, Năvîrneț, Pîrlița, Răuțel

Florești
Băhrinești, Cașunca, Cernița, Ciripcău, Coșernița, Cunicea, Domulgeni, Lunga, Mărculești, Năpadova, Putinești, Rădulenii Vechi, Sănătăuca, Temeleuți, Tîrgul Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni

Glodeni
Cajba, Ciuciulea, Cobani, Dușmani, Fundurii Noi, Fundurii Vechi, Hîjdieni, Limbenii Noi, Limbenii Vechi, Petrunea, Sturzovca, Ustia

Hîncești
Bălceana, Boghiceni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui, Cățeleni, Cioara, Ciuciuleni, Dancu, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Logănești, Negrea, Nemțeni, Obileni, Pervomaiscoe, Sofia, Stolniceni, Șipoteni, Voinescu

Ialoveni
Bardar, Cărbuna, Cigîrleni, Costești, Dănceni, Hansca, Horești, Horodca, Malcoci, Molești, Nimoreni, Pojăreni, Puhoi, Sociteni, Suruceni, Ulmu, Văratic, Văsieni, Zîmbreni

Leova
Borogani, Ceadîr, Colibabovca, Covurlui, Cupcui, Filipeni, Orac, Romanovca, Sărata Nouă, Sărata-Răzeși, Sîrma, Tochile-Răducani, Tomai

Nisporeni
Bălăurești, Bărboieni, Bolțun, Bursuc, Călimănești, Cristești, Grozești, Milești, Soltănești, Vînători, Zberoaia

Ocnița
Bîrnova, Clocușna, Gîrbova, Hădărăuți, Mereșeuca, Naslavcea, Sauca, Unguri

Orhei
Bolohan, Brăviceni, Bulăiești, Clișova, Isacova, Mitoc, Neculăieuca, Peresecina, Podgoreni, Pohorniceni, Sămănanca, Susleni, Teleșeu, Vîșcăuți, Zahoreni

Rezina
Bușăuca, Cinișeuți, Cogîlniceni, Cuizăuca, Echimăuți, Gordinești, Ignăței, Lipceni, Mateuți, Meșeni, Otac, Păpăuți, Peciște, Trifești

Rîșcani
Aluniș, Borosenii Noi, Corlăteni, Hiliuți, Horodiște, Mihăileni, Nihoreni, Petrușeni, Pîrjota, Pociumbăuți, Singureni, Sturzeni, Șaptebani, Văratic, Zăicani

Sîngerei
Rădoaia

Soroca
Băxani, Dubna, Egoreni, Hristici, Oclanda, Racovăț, Redi-Cereșnovăț, Rudi, Șeptelici, Trifăuți, Visoca, Zastînca

Strășeni
Căpriana, Chirianca, Cojușna, Dolna, Negrești, Onești, Recea, Romănești, Roșcani, Scoreni, Sireți, Tătărești, Țigănești, Voinova, Vorniceni, Zubrești

Șoldănești
Chipeșca, Cobîlea, Cușmirca, Fuzăuca, Găuzeni, Glinjeni, Mihuleni, Olișcani, Parcani, Pohoarna, Poiana, Răspopeni, Sămășcani, Șestaci, Șipca

Ștefan Vodă
Antonești, Brezoaia, Carahasani, Căplani, Coiburciu, Copceac, Crocmaz, Ermoclia, Feștelița, Marianca de Jos, Olănești, Palanca, Popeasca, Semionovca, Slobozia, Ștefănești, Talmaza, Tudora, Volintiri

Telenești
Bogzești, Budăi, Chiștelnița, Ciulucani, Cîșla, Codrul Nou, Coropceni, Crăsnășeni, Hirișeni, Inești, Leușeni, Nucăreni, Ordășei, Scorțeni, Țînțăreni, Văsieni, Verejeni

Ungheni
Bumbăta, Bușila, Cetireni, Chirileni, Cornești, Cornova, Costuleni, Măgurele, Năpădeni, Rădenii Vechi, Teșcureni, Unțești

Bălți (ciudad)
Elizaveta, Sadovoe

Chisináu (ciudad)
Budești, Colonița, Condrița, Ghidighici

Tighina (ciudad)
Proteagailovca

Gagauzia
Avdarma, Baurci, Beșalma, Beșghioz (Beș-Ghioz), Bugeac, Carbalia, Cazaclia, Chioselia Rusă (Chioselia Mică), Chiriet-Lunga, Chirsova, Cioc-Maidan, Cișmichioi (Cișmechioi), Congaz, Copceac (Tatar-Copceac), Cotovscoe (Cârlăneni), Dezghingea (Dezghinge), Ferapontievca (Feraponteanca), Gaidar (Gaidari), Joltai (Djoltai), Tomai

Transnistria
Beloci, Blijnii Hutor, Broșteni, Butuceni, Caragaș, Cioburciu, Corotna, Crasnogorca, Dzerjinscoe, Ghidirim, Haraba, Harmațca, Hlinaia (Grigoriopol), Hlinaia (Slobozia), Hristovaia, Jura, Lunga, Mihailovca, Molochișul Mare, Nezavertailovca, Ocnița, Parcani, Pervomaisc, Plopi, Severinovca, Slobozia-Rașcov, Speia, Stroiești, Sucleia, Tașlîc, Tîrnauca, Țîbuleuca, Vinogradnoe

Notas 
 La expresión (loc. st. c. f.) es la abreviatura de localitate-stație de cale ferată, es decir, una localidad designada oficialmente como poblado ferroviario.

Véase también 
 Organización territorial de Moldavia
 Comuna de Rumania

Referencias

Bibliografía 
 
 Results of Population and Housing Census in the Republic of Moldova in 2014:

Enlaces externos 
 

Organización territorial de Moldavia